Nokia 2600 — стільниковий телефон фірми Nokia. Модель призначена в основному для ринків, що розвиваються.

Посилання 
 Опис на сайті Nokia 

Стільникові телефони Nokia
Мобільні телефони, представлені в 2004 році